«Пейзаж в тумане» () — драматический фильм 1988 года греческого режиссёра Теодороса Ангелопулоса.

Сюжет 
Девочка-подросток Вула и её младший брат Алешандри отправляются на поезде в Германию, где, как они предполагают, живёт их отец. В пути они встречаются со многими людьми, включая труппу актёров, сталкиваются с опасными и неприятными ситуациями. Фильм заканчивается, когда дети пересекают реку и попадают, в конце концов, в искомый пункт назначения — Германию. Когда они сходят с лодки, туман рассеивается и открывается вид на отдельно стоящее дерево. Зритель понимает, что дети не найдут никакого отца, но при этом их выход из тумана детских надежд воспринимается как яркий триумф.

В ролях

Награды 
 Лучший фильм Европы, 1989.
 Серебряный лев Венецианского кинофестиваля, 1988.

Критика 
По мнению профессора В. Каралиса, «Пейзаж в тумане» является одним из «самых визуально гипнотических, стилистически вызывающих и философски насыщенных фильмов, когда-либо снятых в Греции».

По опросу, проведённому BBC Culture в 2018 году, фильм занял 100 место в списке "100 лучших фильмов на иностранном языке" http://www.bbc.com/culture/story/20181029-the-100-greatest-foreign-language-films

Примечания

Ссылки 
  
 

Фильмы-драмы Греции
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Италии
Роуд-муви
Фильмы Теодороса Ангелопулоса
Фильмы на греческом языке
Роуд-муви Франции
Роуд-муви Италии